Wimpff ist der Familienname folgender Personen:

 Ute Wimpff, deutsche Heilpraktikerin und Autorin
 Wilhelm Wimpff (1839–1903), deutsche Unternehmerin